Sarah Cosmi – attrice italiana
 Serse Cosmi – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano